

Finland 

 Slätskär, Korpo, Åboland, 
 Slätskär (vid Tunnhamn, Kimitoön), Åboland, 
 Slätskär (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Slätskär (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Slätskär, Raseborg, Nyland,

Åland 

 Slätskär (Saltvik, Åland), 
 Slätskär (Sund, Åland), 
 Slätskär (norr Föglö, Åland), 
 Slätskär (nordöst Föglö, Åland), 
 Slätskär (Kumlinge, Åland), 
 Slätskär (Nåtö, Lemland, Åland),